

Referencias 

Anexos:Provincia de Santa Cruz (Argentina)